Praticolella bakeri är en snäckart som beskrevs av Vanatta 1915. Praticolella bakeri ingår i släktet Praticolella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
bakeri